Hilding:
 Hilding Hallnäs
 Hilding Rosenberg

 (Anne) Grethe "Grete" Hilding (Svendsen)
 Knud Hilding